piana – pojęcie fizyczne
 Piana – miejscowość we Francji
 Piana (niem. Peene) – rzeka w Niemczech 
 Piana (niem. Peenestrom) – cieśnina w Niemczech
 Piana - jacht żaglowy typu J-80 
 piana gaśnicza – środek gaśniczy

 Zobacz też
 Pjana – rzeka w Rosji
 Pianka